Limetanus is een cognomen dat betekent: "van een grens".

 Limetanus (cognomen)

Bekende dragers:
 Gaius Mamilius Limetanus (tribuun), tribunus in 109 v.Chr.
 Gaius Mamilius Limetanus (muntenmaker), muntenmaker, en zoon van bovengenoemde persoon.